Härasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Härasjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (6,32 ha)
Härasjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (11,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn